«Боаві́шта» () — португальський футбольний клуб з Порту. Заснований 1903 року.

В червні 2008 року, незважаючи на те, що клуб зайняв в сезоні 2007/08 в Лізі Сагреш 9-те місце, клуб був переведений в Другий дивізіон (Сегунда) у зв'язку зі скандалом, відомим в Португалії як «Apito Dourado» (пов'язаний із залякуванням суддів). В сезоні 2008/09 в зв'язку з фінансовими проблемами клуб взагалі вилетів до Третього дивізіону (вперше за останній 41 рік).

Після довгої судової тяганини та відновлення фінансового стану, в червні 2013 року «Боавішта» отримала право повернутися в сезоні 2014/15 до Ліги Сагреш.

Досягнення 

Чемпіонат Португалії:
 Чемпіон (1): 2001
 Віце-чемпіон (3): 1976, 1999, 2002
Кубок Португалії:
 Володар (5): 1975, 1976, 1979, 1992, 1997
 Фіналіст (1): 1993
Суперкубок Португалії:
 Володар (3): 1979, 1992, 1997
Кубок УЄФА:
 Чвертьфіналіст (1): 1993/94

Виступи в єврокубках

Посилання 

 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Португалії
Футбольні клуби, засновані 1903
Спорт Порту
Засновані в Європі 1903
1903 у європейському спорті